Jesús Tortosa puede referirse a las siguientes personas:

Jesús Tortosa Llopis (n.1959), político español.
Jesús Tortosa Alameda (n.1964), practicante español de taekwondo.
Jesús Tortosa Cabrera (n.1997), practicante español de taekwondo, hijo del anterior.